

Persone
Alain Carminati – ex rugbista a 15 e imprenditore francese
Angelo Carminati – imprenditore, diplomatico e politico italiano
Antonio Carminati – scultore italiano
Antonio Carminati – architetto e pittore italiano
Attilio Carminati – scrittore italiano
Ettore Carminati – arbitro di calcio italiano
Fabrizia Carminati – annunciatrice televisiva e personaggio televisivo italiano
Franco Carminati – allenatore di calcio e calciatore italiano
Italo Carminati – calciatore italiano
Ludovico Carminati – pallavolista italiano
Ludovico Carminati de' Brembilla – feudatario italiano
Massimo Carminati – terrorista italiano, esponente del gruppo eversivo d'ispirazione neofascista Nuclei Armati Rivoluzionari e criminale comune affiliato all'organizzazione malavitosa romana Banda della Magliana
Monica Carminati – calciatrice italiana
Piero Carminati – militare italiano
Tullio Carminati – attore italiano

Altro
Carminati & Toselli – ex società milanese produttrice di rotabili tranviari e ferroviari
Michele Carminati – personaggio immaginario della sitcom Camera Café
Palazzo Carminati – palazzo di Milano
Villa Carminati-Ferrario – edificio di Monza